

Patronyme
 Émile Henricot, (1838-1910), fut un homme politique belge libéral wallon.
 Michel Henricot (1939-2022), peintre français
 Paul Henricot, (1873-1948), fut un homme politique belge libéral wallon.

Autres

 Les Usines Émile Henricot étaient des usines sidérurgiques situées à Court-Saint-Étienne.
 Le Dispensaire des Usines Henricot est un édifice de style éclectique situé à Court-Saint-Étienne en Brabant wallon.
 Les Grands bureaux de l'usine Henricot n°2 sont un édifice de style Art déco situé à Court-Saint-Étienne en Brabant wallon.
 Le Monument à Émile Henricot est un monument Art nouveau également connu sous le nom de Monument Instruction et Travail qui se dresse au fond de la place des Déportés, à Court-Saint-Étienne en Brabant wallon.
 Le Hall n° 11 de l'usine Henricot n°1 est un témoin de l'architecture industrielle et un vestige des usines Émile Henricot situé sur le territoire de la commune belge de Court-Saint-Étienne en Brabant wallon.
 Le château Henricot à Mont-Saint-Guibert.
 Le home Henricot à Court-Saint-Étienne.

Homonymie
Homonymie de patronyme